Rushden Town FC (celým názvem: Rushden Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Rushden v nemetropolitním hrabství Northamptonshire. Založen byl v roce 1889 pod názvem Rushden FC, zanikl v roce 1992 po fúzi s Irthlingborough Diamonds do nově vytvořeného Rushden & Diamonds.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Hayden Road s kapacitou 750 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1889 – Rushden FC (Rushden Football Club)
 1901 – Rushden Town FC (Rushden Town Football Club)
 1992 – fúze s Irthlingborough Diamonds FC ⇒ Rushden & Diamonds FC
 1992 – zánik

Získané trofeje 

 Northants Senior Cup ( 1× )
 1934/35

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 5. předkolo: 1897/98
 FA Trophy
 3. předkolo: 1969/70
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 1989/90

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1901: Midland Football League
 1945–1949: United Counties League
 1950–1956: United Counties League (Division One)
 1961–1972: United Counties League (Division One)
 1972–1983: United Counties League (Premier Division)
 1983–1990: Southern Football League (Midland Division)
 1990–1991: Southern Football League (Premier Division)
 1991–1992: Southern Football League (Midland Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1889
Fotbalové kluby zaniklé v roce 1992
Northamptonshire